Подушная или поголовная подать:
 Подушная подать (Древний Рим и Франция) — налог «capitatio» в Древнем Риме и «capitation» в старой Франции.
 Подушная подать — налог, введённый в России Петром I в 1724 году.